Sweerts-Reist ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Johann von Sweerts-Reist (1613–1700), schlesischer Offizier und Gutsbesitzer
 Johann Heinrich von Sweerts-Reist (1658–1702), Domherr und Generalvikar des Fürstbistums Breslau